Стефан Георгиев Ангелов (, 7 января 1947 — 21 декабря 2019) — болгарский борец греко-римского стиля, призёр Олимпийских игр.

Биография 
Родился в 1947 году в селе  общины Белене Плевенской области. В 1971 году завоевал бронзовую медаль чемпионата мира. В 1972 году стал обладателем серебряной медали чемпионата Европы и бронзовой медали Олимпийских игр в Мюнхене. В 1971 году вновь стал обладателем бронзовой медали чемпионата мира. В 1976 году завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр в Монреале.

Примечания

Ссылки 
 
 

Борцы Болгарии
Борцы на летних Олимпийских играх 1972 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1976 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1972 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1976 года
Тренеры сборной Болгарии по борьбе